Раи́са Андре́евна Боровико́ва (; род. 11 мая 1947) — белорусская писательница и поэтесса, переводчица.

Биография 
Родилась в д. Пешки Берёзовского района Брестской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Работала редактором на киностудии «Беларусьфильм», затем — в газетах и журналах («Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», «Алеся», главный редактор литературного журнала «Маладосць» (2002—2011)..

Творчество 
Выпустила поэтические сборники «Ромашковый берег», «Слушаю сердце», «Сказки Астронавта», «Каханне», поэму «Барбара Радзивилл», по которой была поставлена пьеса, книгу рассказов «Ужин манекенов». Переводила произведения с русского, украинского, польского языков.

Награды и звания 
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (11 мая 2007) — за значительный личный вклад в развитие белорусской литературы, пропаганду и распространение лучших образцов национальной культуры
 Лауреат Государственной премии Беларуси в области литературы (1994)
 Лауреат Литературный премии Союза писателей БССР им. А. Кулешова (1988) за поэтический сборник «Любовь»

Примечания

Ссылки 
 [knihi.com/Raisa_Baravikova/ Раиса Андреевна Боровикова] на сайте Беларуская палічка

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты литературной премии имени Аркадия Кулешова
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Детские писатели Белоруссии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Главные редакторы Белоруссии